Number 1 (canção)
 Number 1 (álbum de Big Bang)
 Number One (canção de Helloween)
 Number One (canção de John Legend)
 Number One (canção de Pharrell Williams)

Veja também 
 Number Ones

Desambiguação